

Persone
 Charles Voisin (1882-1912) – pioniere dell'aviazione francese
 Gabriel Voisin (1880-1973) – pioniere dell'aviazione francese
 Jean-Pierre Voisin (1932-2014) – cestista svizzero
 Roch Voisine (1963) – cantautore, attore, conduttore televisivo e conduttore radiofonico canadese
 La Voisin (1640-1680) – avventuriera francese

Altro
 Aéroplanes Voisin – azienda francese nel campo aereo
 Avions Voisin – casa automobilistica francese
 Plan Voisin – soluzione urbanistica per il centro di Parigi progettata da Le Corbusier
 Voisin III –  aereo da attacco al suolo biplano